

Persone
 Daniele Tombolini (1961) – personaggio televisivo, ex arbitro di calcio e giornalista italiano
 Laureano Tombolini (1976) – ex calciatore argentino
 Matías Tombolini (1974) – economista, docente e politico argentino
 Quintilio Tombolini, noto anche come Lillo Tombolini (1941-2020) – giornalista e dirigente d'azienda italiano

Altro
 Antonio Tombolini Editore, propr. StreetLib – casa editrice italiana